Кнохенга́уэр, Кнохенха́уэр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кнохенхауэр, Агнес (род. 1989) — шведская кёрлингистка, олимпийская чемпионка.
 Кнохенгауэр, Вильгельм (1878—1939) — германский военачальник.